Kotarbiński – polskie nazwisko.

Znani Kotarbińscy 
 Anna Kotarbińska (1920–1944) – podporucznik, łączniczka Armii Krajowej
 Janina Kotarbińska (1901–1997) – polska filozof i logik
 Janusz Kotarbiński (1892–1945) – polski malarz
 Jędrzej Kotarbiński (1935–2002) – polski geolog
 Józef Kotarbiński (1849–1928) – polski pisarz, krytyk i aktor
 Julia Kotarbińska (1895–1979) – polska artystka ceramik i pedagog
 Mieczysław Kotarbiński (1890–1943) – polski malarz i grafik
 Miłosz Kotarbiński (1854–1944) – polski artysta
 Tadeusz Kotarbiński (1886–1981) – polski filozof i logik
 Wilhelm Kotarbiński (1849–1921) – polski malarz